Томащук — украинская фамилия. Фамилия Томащук образована от имени собственного и относится к распространенному типу украинских фамилий. Основой фамилии Томащук послужило церковное имя Фома. Имя Томашук является вариантом имени Томаш, которое представляет собой польский вариант мужского имени Фома. В свою очередь, имя Фома происходит от арамейского имени Теома, означающего «близнец». В истории христианства известен апостол Фома.

Томаш, со временем получил фамилию Томащук.

Известные носители:

 Томащук, Владимир Иванович (1944—2009) — музыкант-кларнетист, заслуженный артист Украины.
 Томащук, Константин (1840—1889) — австро-венгерский общественно-политический и научный деятель, первый ректор Черновицкого университета.